Niedźwiedzi Żleb – odgałęzienie Doliny Wielickiej w słowackich Tatrach Wysokich
 Niedźwiedzi Żleb – odgałęzienie Doliny Szerokiej Jaworzyńskiej w słowackich Tatrach Wysokich